Az 1983–1984-es labdarúgó bajnokságot a Honvéd nyerte a Győri ETO és a Videoton előtt.
Negatívuma volt az idénynek, hogy a Ferencvárosnak a kieséssel kellett küzdeni egy ideig, végül tizenkettedik lett. A bajnok csapat bundabotrányba keveredett, az utolsó fordulóban 6-6-os döntetlent csináltak a Volán ellen, ugyanakkor a kiesésre álló Nyíregyháza idegenben 7-2 re legyőzte a DVTK-t. A labdarúgó-szövetség vizsgálatot indított, több olyan mérkőzést is találtak ahol megállapodásos eredmény született.
A Honvédtól 5, a Nyíregyházától és a Diósgyőrtől 4-4 pontot vontak le, a Volánt kizárták az első osztályból. Büntetést kapott négy csepeli, három Volános és öt kispesti játékos is.

A Nyíregyháza és a DVTK mínusz 5 ponttal kezdte a következő évet, az NB-II ben.

A végeredmény 

A bajnok Budapesti Honvéd SE játékosai
Andrusch József (29) – Sallai Sándor (28), Nagy Antal (27), Garaba Imre (24), Varga József (26) – Sikesdi Gábor (25), Gyimesi László (29), Détári Lajos (24) – Bodonyi Béla (27), Dajka László (25), Esterházy Márton (29).
Játszott még: Gere László (22), Kozma Mihály (14), Kerepeczky György (13), Tóth József (13), Kovács Kálmán (8), Pál József (4), Kun Lajos (1), Menyhárt Kálmán (1).
Edző: Komora Imre
Az ezüstérmes Rába ETO játékosai
 Kovács László (26) – Csonka Gyula (24), Hlagyvik Gábor (16), Mile Sándor (26), Magyar Lajos (28) – Hannich Péter (21), Szepessy László (27), Burcsa Győző (24)  – Szabó Ottó (27), Szentes Lázár (21), Hajszán Gyula (26).
Játszott még: Kurucz Ádám (24), Vági János (22), Szíjártó László (18), Horváth Zolán (16), Judik Péter (12), Turbék István (8), Rezi Lajos (7), Lakatos Ferenc (4), Leskó László (4), Tamás László (1).
Edző: Verebes József
A bronzérmes Videoton játékosai
 Disztl Péter (30) – Végh Tibor (30), Disztl László (29), Csuhay József (29), Horváth Gábor (27) – Palkovics István (21), Csongrádi Ferenc (28), Vadász Imre (30)  – Májer Lajos (23), Szabó József (30), Novath György (18).
Játszott még: Horváth Ferenc (17), Nagy Tibor (17), Vaszil Gyula (13), Szirják Attila (12), Wittmann Géza (9), Borsányi István (6), Szőke László (4), Kiss Péter (3).
Edző: Kovács Ferenc

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Magyar bajnoki szezonok 1981-1996 
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzetisport.hu
 

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 1
Nagyarlabdarugobajnoksag 1